Lijst van trainers van Ajax (mannen)
 Lijst van trainers van Ajax (vrouwen)